Flögelner Holz ist Namensbestandteil folgende Schutzgebiete:

 Hinter der Träncke im Flögelner Holz
 Huuss im Flögelner Holz